Canivete — utensílio

Animais 
Tagelus gibbus — molusco bivalve

Peixes
Apareiodon affinis
Characidium fasciatum
Leporinus striatus

Ver também 
Navalha

Desambiguações de animais